Gedikli ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Gedikli (Feke), Ortschaft im Landkreis Feke der türkischen Provinz Adana
 Gedikli (Gölbaşı), Ortschaft im Landkreis Gölbaşı der türkischen Provinz Adıyaman
 Gedikli (Haymana), Ortschaft im Landkreis Haymana der türkischen Provinz Ankara
 Gedikli (İzmit), Ortschaft im Landkreis İzmit der türkischen Provinz Kocaeli
 Gedikli (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Gedikli (Polatlı), Ortschaft im Landkreis Polatlı der türkischen Provinz Ankara
 Gedikli (Tuzluca), Ortschaft im Landkreis Tuzluca der türkischen Provinz Iğdır

Gedikli ist der Familienname folgender Personen:

 Emrehan Gedikli (* 2003), deutsch-türkischer Fußballspieler